Ливанская премьер-лига 2014/2015  — 67-й сезон чемпионата Ливана по футболу. Всего в чемпионате приняло участие 12 команд, выиграл чемпионат клуб «Аль-Ахед» . Сезон начался 26 сентября 2014 года и закончился в июне 2015 года.

Клубы-участники 
«Аль-Мабарра» и «Аль-Эгтмаэй» вылетели из премьер-лиги по итогам сезона 2013/2014, заняв последние 2 места. Их заменили клубы из 1-й лиги: «Наби Шит» и «Шабаб Аль-Газие». «Шабаб Аль-Газие» вернулся в премьер—лигу после сезона отсутствия, а «Наби Шит» вышли впервые в своей истории.

Турнирная таблица

Примечания 

Футбол в Ливане